ООО «Камоцци Пневматика» (Camozzi Pneumatic Ltd.) – российское отделение международной финансово-промышленной группы Camozzi SpA (Италия). Деятельность концерна Camozzi направлена на производство пневмооборудования.

История 
 1991 год – появление первого подразделения Camozzi на территории Советского Союза (город Симферополь, Крым)
 1993 год – учреждение Camozzi в Москве 
30 офисов продаж и технической поддержки
230 сотрудников
 2006 год – открытие производственно-логистического комплекса в Подмосковье (п. Чашниково, 20 км от МКАД)
40 000 клиентов по всей России и СНГ
30-40% ежегодные темпы роста
 2010 год – объем продаж Camozzi в России превысил миллиард рублей

География

Штаб-квартира 
Штаб-квартира «Камоцци Пневматика» находится в посёлке Чашниково (рядом с городом Зеленоград, Ленинградское шоссе).

Здесь же располагаются:
федеральный отдел продаж;
производственно-логистический центр;
склад готовой продукции;
учебно-научный центр.

Филиальная сеть  
В России действуют 32 центра продаж и технической поддержки Camozzi. Они расположены в городах: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Воронеж, Иркутск, Набережные Челны, Казань, Киров, Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, Обнинск, Новосибирск, Омск, Новокузнецк, Пермь, Пятигорск, Рязань, Самара, Тольятти, Тула, Ростов-на-Дону, Уфа, Челябинск, Хабаровск, Ярославль, Череповец, Братск, Новочеркасск, Симферополь.

Основные показатели

Научные центры Camozzi

Научно-исследовательский центр (CRC) 
Специалисты технического центра осуществляют стратегическое проектирование пневмоавтоматики, выполняют подготовку решений в области транспортной пневматики, пневматических позиционеров, пневматики высоких давлений и специальных применений в различных отраслях промышленности на базе пневмоаппаратуры Camozzi. Сотрудниками также выполняется разработка специальных изделий и систем локального применения.

Учебно-научный центр 
Учебно-научный центр Camozzi ежегодно проводит:
 25 семинаров в собственной Штаб-квартире в Подмосковье и филиалах на базе технических Университетов в городах Ростов-на-Дону, Самара и Красноярск;

 более 30 выездных семинаров для специалистов в области промышленности на различных предприятиях;

 курсы, направленные на углубленное изучение материала.

Сотрудники 
Карлов, Антон Георгиевич — научный сотрудник научно-учебного центра

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании   
 Основной сайт группы компаний (Италия)  
 Евгения Шляпникова, Журнал "Дерево.Ру", №3 за 2004 год 
 Сергей Долмов, Журнал "Эксперт", №22, 6-12 июня 2011 год 
 Журнал "Конструктор. Машиностроитель.", №4 за 2010 год 
 Газета "Аргументы и факты", №19 за Май 2005 года 

Пневматика
Компании, основанные в 1991 году
Компании России